Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mardy Fish e Jeff Morrison che hanno battuto in finale Paul Rosner e Glenn Weiner 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Mardy Fish /  Jeff Morrison (Campioni)
 Paul Rosner /  Glenn Weiner (finale)

 Mark Merklein /  Eric Taino (semifinali)
 Scott Humphries /  Kevin Kim (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2002